Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1997./98.

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 ''Glas Podravine i Prigorja'

2. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 Vinkovački list 
 Vinkovački list 
 Vinkovački list

Poveznice 
 1. HNL 1997./98.
 2. HNL 1997./98.
 3. HNL 1997./98.
 4. rang HNL-a 1997./98.
 5. rang HNL-a 1997./98.
 7. rang HNL-a 1997./98.
 Hrvatski nogometni kup 1997./98.

Izvori 

1997-98
 6